«Ловко устроился» () — кинофильм режиссёра Уолтера Лэнга, вышедший на экраны в 1948 году. Экранизация романа Гвен Дэвенпорт «Бельведер». Лента получила премию Гильдии сценаристов США за лучшую американскую комедию (Ф. Хью Херберт), «Золотую медаль за фильм года» от журнала Photoplay, а также была номинирована на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль (Клифтон Уэбб).

Сюжет 
Кинги — обычная американская семья, живущая в пригороде. Гарри работает адвокатом в городе, а Тэси присматривает за хозяйством и детьми. Однако ей всё труднее справляться самой, поскольку трое сорванцов требуют постоянного внимания. После того, как не выдерживает и со скандалом увольняется очередная няня, Кинги решают дать объявление в газету. Вскоре они получают ответ от некой Линн Бельведер и приглашают её на работу. К их удивлению Линн Бельведер оказывается мужчиной, который к тому же характеризует самого себя ни много ни мало «гением». Хотя его самоуверенность вызывает поначалу сомнения, вскоре Кингам удаётся во всей полноте оценить многочисленные таланты мистера Бельведера...

Роли исполняют и дублируют
 Роберт Янг (Борис Иванов) — Гарри Кинг
 Морин О'Хара (Валентина Караваева) — Тэйси Кинг
 Клифтон Уэбб (Владимир Осенев) — Линн Бельведер
 Ричард Хэйдн (Евгений Весник) — Кларенс Эпплтон
 Луиза Оллбриттон (Инна Выходцева) — Эдна Филби
 Рэнди Стюарт (Данута Столярская) — Пегги
 Эд Бегли (Евгений Кузнецов) — Горацио Хэммонд
 Ларри Олсен — Ларри Кинг
 Джон Расселл (Артём Карапетян) — Билл Филби
 Бетти Линн (Надежда Румянцева) — Джинджер
 Уиллард Робертсон — мистер Эшкрофт
 Чарльз Арнт (Николай Граббе) — мистер Тейлор
 Гертруда Астор — горожанка (в титрах не указана)

Ссылки 

Кинокомедии США
Экранизации романов
Фильмы Уолтера Лэнга
Фильмы США 1948 года
Семейные фильмы США